La saison 1993-1994 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Exceptionnellement cette saison, ce sont 18 équipes qui sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires deux fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Pour permettre le passage de 18 à 16 clubs, il y aura quatre relégués en fin de saison pour seulement deux promus de deuxième division.

C'est l'Hajduk Split qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Croatie de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
Croatie
1993 en Croatie
1994 en Croatie